A Daughter of Dixie – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Champion Film Company
A Daughter of Dixie – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Universal Film Manufacturing Company